Памятник Якову Михайловичу Свердлову:
 Памятник Свердлову (Екатеринбург)
 Памятник Свердлову (Москва)
 Памятник Свердлову (Нижний Новгород)
 Памятник Свердлову (Орёл)

Памятники Якову Свердлову